Gaming peut faire référence à :
 Gaming, bourg autrichien du district de Scheibbs, en Basse-Autriche ;
 Gaming, expression anglaise pour jouer à des jeux vidéo.